Il Time Lord rock o  Trock è un genere di musica geek rock basata sulla serie televisiva britannica del Doctor Who. È stato sviluppato nel 2008 nel Regno Unito con la formazione del gruppo Chameleon Circuit.

Storia
Le prime canzoni ispirate al Doctor Who furono registrate durante la dalekmania degli anni Sessanta. La più famosa di questo genere fu la canzone, I'm Gonna Spend My Christmas With A Dalek,, registrata nel 1964 dal gruppo di Newcastle The Go-Go's. Altre brani di questo periodo includono, Who is Dr Who, di Roberta Tovey, l'album, Time Traveller di Frazer Hines, e il singolo, I Am the Doctor, del terzo Dottore interperato dall'attore britannico, John Pertwee.

Nel 1988, il gruppo musicale inglese, The KLF, rilasciarono il singolo, Doctorin' the Tardis, sotto il nome alternativo The Timelords. Il singolo raggiunse la prima posizione nelle classifiche dei singoli britannici e addirittura in altri paesi. Nonostante ciò, il gruppo non rilasciò nient'altro sotto questo nome o sullo stesso argomento, e nessun altro gruppo pubblicò un seguito del singolo, confermando che questo fu un singolo episodio. 

Nell'estate del 2008, Alex Day, un fan del Doctor Who, fu ispirato dal fenomeno nascente del wizard rock iniziando a scrivere canzoni sul Doctor Who, battezzando il genere come,  Time Lord Rock. Charlie McDonnell, un altro fan del Dott. Who, fece lo stesso, e pubblicò su YouTube un video della sua performance acustica, dal titolo, Blink. Insieme ai vlogger scozzesi Liam Dryden e Chris Beattie, hanno formato il primo gruppo del genere Time Lord rock, i Chameleon Circuit.

Gli artisti del genere Time Lord rock sono generalmente britannici o australiani. Il gruppo di Chicago Time Crash potrebbe essere il primo gruppo americano in questo genere musicale.

Gruppi e artisti
 Chameleon Circuit
 The Doctor's Daughter
 Mr. Saxon
 Allegra Rosenberg
 Time Crash
 Turn Left
 Legs Nose Robinson

Note

Generi musicali rock alternativo